Kentaur ili centaur može značiti:

 Kentaur, polukonj polučovjek, biće iz grčke mitologije
 Kentaur (zviježđe), zviježđe
 Kentaur (asteroid), vrsta asteroida